Wronowo peut désigner en Pologne :

 Wronowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Wronowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Wronowo, village de la voïvodie de Podlachie